Хеллман () — фамилия.

Известные носители 
 Хеллман, Веса (род. 1970) — финский кёрлингист на колясках.
 Хеллман, Давид Роберто (более известен как Дейв Лепар; 1980—2006) — ведущий вокалист и гитарист шведской глэм-метал-группы Crashdïet.
 Хеллман, Джером (1928—2021) — американский кинопродюсер, лауреат премии «Оскар» (1970).
 Хеллман, Лилиан (1905—1984) — американская писательница, сценарист и драматург.
 Хеллман, Мартин (род. 1945) — американский криптограф, один из основоположников теории асимметричных криптосистем.
 Хеллман, Монте (1932—2021) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и монтажёр.
 Хеллман, Эрнесто (1898—1952) — итальянский шахматист, национальный мастер.